Okręty US Navy o nazwie USS  "Peterson":
 Pierwszy "Peterson" (DE-152) był niszczycielem eskortowym typu Edsall nazwanym od odznaczonego Medal of Honor Oscara Petersona. Okręt był w służbie w latach 1943 - 1965.
 Drugi "Peterson" był niszczycielem typu Spruance, który został nazwany od Carla Jerrolda Petersona. Okręt był w służbie w latach 1977-2002.
Peterson